Newton Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Newton Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Newton Island (ö i Australien), Queensland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar